

События 
 Гормас. Разгром шестидесятитысячной христианской армии мусульманским военачальником Халибом.
 975—978 — Король Англии Эдвард (ок.963-978), сын Эдгара Миролюбивого.
 975 (по «Королевским анналам») — Гибель Харальда Серая Шкура.
 975—994 (по «Королевским анналам») — Ярл Норвегии Хакон Сигурдарсон.
 Крещение князя Венгрии Гезы.
 975(?) — Смерть комита Николая Шишмана. Правителем Западной Болгарии становится Давид Шишман.
 Расторжение брака Иоанна Цимисхия и Феодоры. Ссылка Феодоры на Прот.
 Поход Цимисхия в Палестину и Сирию. Штурмом взята Апамея, Дамаск сдался без боя. Ромеи взяли крепость Борзо в Ливане и Бейрут в Финикии. На обратном пути Цимисхий выразил неудовольствие проедром Василием, и тот отравил императора.
 Греки взяли Эмесу, Баальбек, Аккон, Сидон, Бейрут.
 975—1014 — Царь Грузии Баграт III. Объединил Западную и большую часть Восточной Грузии. Боролся с крупными феодалами и арабами.
 Олег Святославич, князь Древлянской земли, убил на охоте Люта, сына Свенельда.
 Бегство князя Владимира Святославовича к варягам.
 Восстановление единовластия в Киевской Руси.

Родились 
 Титмар Мерзебургский
 Конрад I (герцог Каринтии)

Скончались 
 Эдгар (король Англии)

См. также

Примечания